

Sigle 
 Służba Bezpieczeństwa – servizio segreto della Repubblica Popolare di Polonia.
 Service bulletin
 Südbahn – società ferroviaria austriaca

Chimica 
 Sb – simbolo chimico dell'antimonio
 SB – stirolo butadiene – Materiale plastico

Codici 
 SB – codice vettore IATA di Aircalin
 SB – codice FIPS 10-4 di Saint-Pierre e Miquelon
 SB – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Salomone
 SB – codice ISO 3166-2:ID di Sumatera Barat (Indonesia)
 SB – codice ISO 3166-2:LY di Sabha (Libia)
 SB – codice ISO 3166-2:RO della distretto di Sibiu (Romania)

Informatica 
 .sb – dominio di primo livello delle Isole Salomone
 sb – software del progetto Seventeen or Bust

Sport 
 SB – nelle statistiche del baseball e del softball, base rubata (stolen base)
 SB – nelle statistiche di vari sport, record stagionale (season best)
 SB – Super Bowl
 Skateboarding

Altro 
 SB – targa automobilistica di Scheibbs (Austria)
 SB – targa automobilistica di Slavonski Brod (Croazia)
 SB – targa automobilistica di Saarbrücken (Germania)
 SB – targa automobilistica di Bielsko-Biała (Polonia)
 SB – targa automobilistica di Sabinov (Slovacchia)

Altri progetti